Het Belgische provinciedistrict Maasmechelen vormde tot 2017 bij de provincieraadsverkiezingen in de Belgische provincie Limburg een tussenniveau tussen het kiesarrondissement Limburg (dat samenvalt met de provincie Limburg) en de kieskantons Maasmechelen en Maaseik. Het voormalige provinciedistrict Maaseik werd bij dit district gevoegd in het kader van het provinciaal kiesdecreet van 2011 waarbij de provinciedistricten zo bepaald werden, dat elk van hen met minstens 6 zetels vertegenwoordigd is in de provincieraad.

Op niveau van dit district gebeurt de verdeling van de zetels in de provincieraad op basis van het totaal van de door elke partij behaalde stemmen in de onderliggende kieskantons.

Structuur 

 Het kieskanton Maasmechelen omvat de gemeenten Maasmechelen en Lanaken.
 Het kieskanton Maaseik omvat de gemeenten Maaseik, Kinrooi en Dilsen-Stokkem.

Geschiedenis 
Bij de provincieraadsverkiezingen van 2012 kreeg dit district 9 van de 63 zetels van de provincie Limburg toegewezen. Voorheen waren dat er voor het district Maasmechelen en Maaseik elk 5. Het totaal aantal zetels in de provincieraad van Limburg werd vanaf 2013 herleid tot 63 (voorheen 72).

Resultaten provincieraadsverkiezingen sinds 1965 
 (*)1974: andere/autres, 1994: NWP

Maasmechelen
Politiek in Maasmechelen